Niemen, a Balti-tenger Kur-öblébe ömlő európai Nyeman folyó lengyel neve
 Niemen, családnév

Czesław Niemen-albumok
 Niemen, 1966-ban megjelent négyszámos kislemez
 Niemen, az 1971-es kétlemezes piros album
 Niemen vol. 1, a "Marionetki" első lemeze
 Niemen vol. 2, a "Marionetki" második lemeze
 Niemen, az AMIGA kiadásában 1973-ban megjelent válogatásalbum

hadihajók
 Niemen, a lengyel királyság hajója (1856)
 SS Niemen, lengyel gőzhajó